Александр Филонов:
 Филонов, Александр Григорьевич (1920—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, капитан.
 Филонов, Александр Михайлович (род. 1942) — советский и российский общественный деятель, военный историк и историк-краевед.